Sable puede referirse a:

Armento
 el arma blanca llamada sable, una espada curva usada especialmente en el arma de caballería;
 el arma blanca llamada sable europeo, una espada recta de un solo filo, usada por la infantería común y la caballería;
 el arma deportiva llamada sable, que deriva del sable de caballería adaptada al deporte de la esgrima;
 sable láser, arma ficticia que aparece en el mundo de Star Wars;
sable rojo, tipo de sable utilizado por los zafreros del Ecuador;

Biología
 varias especies de peces de la familia Trichiuridae;
 varias especies de peces de la familia Regalecidae;
 sable era también una forma antigua de designar a la marta cibelina;
dientes de sable, término que se usa para describir a especies de mamíferos con enormes caninos;

Geografía
 la localidad francesa de Sablé-sur-Sarthe, en el departamento del Sarthe;
 la isla Sable, pequeña isla canadiense situada a 180 km al sudeste de Nueva Escocia en el océano Atlántico;
 Playa española de El Sable, en Suances, Cantabria, también conocida como playa de Tagle;

Otros usos
 el esmalte sable, denominación heráldica del color negro;
Sable, nombre artístico de Rena Mero;
Sable FC, club de fútbol de Camerún situado en la localidad de Batié; o
 la galleta sablé, típica de la cocina francesa.

Enlaces externos